Hengel ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Hengel (* 1960), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 John van Hengel (1923–2005), US-amerikanischer Gründer des food banking
 Martin Hengel (1926–2009), deutscher evangelischer Theologe
 René Hengel (1928–2012), luxemburgischer Politiker
 Theo van Hengel (1875–1939), niederländischer Marineoffizier und Erfinder
 Wessel Albertus van Hengel (1779–1871), niederländischer Theologe
 Willi van Hengel (* 1963), deutscher Schriftsteller und Lektor. 

Siehe auch:

 Hängel
 Hengl